Erik Hagberg kan avse flera personer:

 Erik Hagberg (1891–1982), svensk journalist och politiker
 Eric Hagberg (1894–1981), svensk läkare
 Erik Hagbergh (1900–1988), svensk jurist
 Erik Hagberg (1905–1984), svensk skogsvetenskaplig forskare
 Erik Hagberg (född 1995), svensk kortdistanslöpare